Der Begriff Nordkurdistan bezieht sich auf 
 im ethnischen und geographischen Sinn auf den nördlichen Teil der Region Kurdistan, siehe Kurdistan#Nordkurdistan in der modernen Türkei
 im politischen Sprachgebrauch der Kurden auf Türkisch-Kurdistan bzw. Ostanatolien